Dracohors è un clade di arcosauri dinosauriformi che include dinosauri e silesauridi. Il più antico dracohors noto è Asilisaurus, risalente a circa 245 milioni di anni fa, nell'età Anisica del Triassico medio. Le sinapomorfie dei dracohors sono, secondo Andrea Cau (2018): L'incavo timpanico anteriore, l'epifisi assiale, le lamine centrodiapofisarie nelle vertebre presacrali, l'ingrandimento relativo delle dimensioni del processo postacetabolare dell'ileo, l'allungamento del pube, il solco prossimale e la riduzione del tubero legamentoso nella testa del femore, e l'ulteriore riduzione della lunghezza del quarto metatarso e della convergenza rispetto al terzo.
Cau definì il gruppo come il "clade più inclusivo contenente Megalosaurus bucklandii (Mantell, 1827), ma che esclude Marasuchus lilloensis (Romer, 1971)". Numerose analisi filogenetiche supportano il gemellaggio tra silesauridi e dinosauri, sebbene le interrelazioni tra i dinosauri sono discusse; in particolare la posizione di vari dinosauri triassici come Eodromaeus, Daemonosaurus, Pisanosaurus e gli herrerasauridi, e i principali gruppi di dinosauri Sauropodomorpha, Theropoda e Ornithischia. La ragione di questo è la dimensione del campionamento del taxon e le implicazioni di come influenzano la codifica per l'albero filogenetico. Nel suo articolo sull'evoluzione graduale del bauplan aviario, Cau (2018) ha trovato nell'analisi della parsimonia una politotomia tra herrerasauri, Sauropodomorpha ed il controverso Ornithoscelida. L'analisi bayesiana, tuttavia, ha trovato un debole sostegno nel gruppo gemello di Dinosauria e Herrerasauria, ma mostra un forte sostegno nella dictomia tra Sauropodomorpha e Ornithoscelida come mostrato di seguito:

Note 

Rettili
Dinosauri